Tartoûs kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Tartus District, distrikt, 
 Tartus, provinshuvudstad, 

Robotskapade Syrienförgreningar